Ljungberger är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Erik Ljungberger - journalist
 Gustaf Ljungberger - gravör

Se även 
 Ljungberg